Сан-Мартин-де-Тревехо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Гата. Занимает площадь 23,82 км². Население — 907 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 137 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del ayuntamiento de San Martín
 Información sobre San Martín y el resto de pueblos de la Sierra de Gata cacereña.
 Ruta de senderismo por el Puerto de Santa Clara 
 Web de David Cordero Gonzalo con información, rutas y fotos sobre el Jálama. 
 Web de Leticia Martín con fotos sobre el pueblo y sus gentes
  Página dedicada a los mañegos de San Martín de Trevejo.

Муниципалитеты Касереса